

Toponyme 

 Falkner, ville américaine du comté de Tippah, dans l’État du Mississippi.
 Île Falkner, île américaine située dans le détroit de Long Island, au large de Guilford dans le Connecticut.
 Phare de l'île Falkner.
 Lac Falkner, lac andin en Argentine.

Patronyme 

 Gerhard Falkner (1951-), poète, dramaturge, essayiste et traducteur littéraire allemand.
 John Meade Falkner (1858-1932), romancier et poète anglais.
 Kishwer Falkner, baronne Falkner de Margravine (1955-), femme politique britannique.
 Peter Falkner, maître escrimeur allemand du .
 Thomas Falkner (1707-1784), missionnaire et explorateur britannique. 
  (1825-1889), soldat, avocat, homme politique, homme d'affaires et auteur américain, arrière-grand-père de William Faulkner.
 William Faulkner (1897-1962), romancier américain, de son vrai nom William Falkner.

Œuvres 

 Falkner, roman de Mary Shelley publié en 1837.